Гигантские гадюки  () — род ядовитых змей семейства Гадюковых.

Представители рода населяют пустыни, полупустыни и степи Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Кипр и острова Киклады.

Имеют репутацию змей с агрессивным характером и могут выделить большое количество яда, поэтому рассматриваются как очень опасные.

Описание 
Длина этих змей достигает 2 м, за исключением Macrovipera schweizeri, которая короче.
Голова широкая, плоская, отделена от шеи. Спина покрыта маленькими неправильной формы чешуйками. Надглазничные щитки обрывочны и частично разделены.

Классификация 
В составе рода выделяют 3 вида:

Распространение 
Наиболее обширный ареал из видов этого рода имеет гюрза: Северная Африка, Кипр, Турция, страны Ближнего Востока, Армения, Азербайджан, российский Дагестан, Иран, Афганистан, юг Средней Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), Афганистан, Пакистан, северо-западная Индия.

Macrovipera schweizeri, ранее считавшаяся подвидом гюрзы, является эндемиком греческих островов Киклады: Милос, Кимолос, Полиегос, Сифнос.

Мавританская гадюка и включавшаяся ранее в её состав в качестве подвида Macrovipera deserti распространены в западной части Северной Африки.

Галерея

Примечания 

 
Пресмыкающиеся Евразии
Пресмыкающиеся Африки